Педру Мендеш () — португальське ім'я.

Відомі носії:

 Педру Мендеш (1979) — футболіст, півзахисник
 Педру Мендеш (жовтень 1990) — футболіст, атакувальний півзахисник
 Педру Мендеш (квітень 1990) — футболіст, захисник
 Педру Мендеш (1993) — футболіст, півзахисник

Див. також 
 Мендеш